Бутирилхолинэстераза также псевдохолинэстераза, холинэстераза сыворотки; (, ) — фермент из группы эстераз (тип гидролаз), одна из двух холинэстераз человека, наряду с ацетилхолинэстеразой.

Отсутствие либо мутация гена BCHE вызывают состояние под названием недостаточность псевдохолинэстеразы, которое обычно остаётся незамеченным и проявляет себя лишь при использовании миорелаксантов сукцинилхолина и мивакуриума во время общей анестезии.

КФ 3.1.1